Локри () — город в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Население составляет 13 038 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 523 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 89044. Телефонный код — 0964.

Покровительницей коммуны почитается святая Екатерина Александрийская. Праздник отмечается ежегодно 24 ноября.

В городе расположена частная радиостанция Radio Studio 54 Network, осуществляющая вещание на регионы Калабрия, Сицилия и Апулия.

История 
Локры Эпизефирские основаны греческими колонистами в 680 году до н. э. Одним из значительных граждан Локр был пифагореец Тимей, именем которого Платон назвал свой знаменитый диалог. Во время Пирровой войны, Локры после битвы при Гераклее (280 г до н. э.) перешли на сторону антиримской коалиции. Локры были важнейшим стратегическим пунктом, антиримская коалиция использовали данный город как оплот для войны с кампанским легионом из Регия. После успешного наступления римлян на Кротон, (277 г до н. э.) в Локрах произошло антиэпирское восстание. Не ожидавший предательства гарнизон был почти поголовно вырезан. Спаслись лишь отдельные дозоры, находившиеся вне крепости, и нашедшие спасение среди оттесненных в горы бруттиев.

Александр, сын Пирра, бывший губернатором данного города, также отсутствовал в Локрах или же благополучно избежал гибели.

После возвращения в Италию, Пирр скорым маршем шел на Локры. Появление эпирского царя произвело в этом городе такой эффект, что его правители открыли перед пришельцем ворота. Памятуя о судьбе эпирского гарнизона, Пирр вел себя в городе как завоеватель, наложив на его жителей контрибуцию и преследуя инициаторов переговоров с Римом.

Пирр конфисковал имущество римских приверженцев, а также приказал ограбить храм Персефоны — главную святыню Локр. Поскольку в древности существовал обычай посвящать храму драгоценные вещи в знак благодарности богам за помощь в житейских делах, любое большое святилище было настоящей сокровищницей. Когда-то разграбление одних Дельф позволило фокидянам в течение десятилетия вести войну против половины Греции.

Захваченные драгоценности были погружены на оставшиеся корабли флотилии Пирра и отправлены в Тарент.

Однако боги разгневались на произошедшее святотатство. Прямо на глазах царя поднялся шторм, и флотилия была отнесена противным ветром обратно в гавань Локр. Царь и его окружение восприняли это как чудо. Не желая гневить небеса долее, Пирр приказал вернуть сокровища обратно в храм и принести Персефоне умилостивляющие жертвы. В 208 году до н. э. возле Локр произошла битва между пунийскими и римскими войсками.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Калабрии